Рамі́рес () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, утворене від чоловічого імені Раміро.

Відомі носії 

 Альдо Рамірес (1981) — колумбійський футболіст.
 Аріель Рамірес (1921—2010) — аргентинський композитор, дослідник народної музики і традиційних ритмів Південної Америки.
 Хосе Бруно Карранса Рамірес — в. о. президента Коста-Рики.
 Вільям Освальдо Рамірес Ку — футзальний воротар.
 Гастон Рамірес (1990) — уругвайський футболіст.
 Едгар Рамірес (1977) — венесуельський кіноактор.
 Ерік Рамірес (2000) — бразильський футболіст.
 Ерік Рамірес (1998) — венесуельський футболіст.
 Кандідо Рамірес (1993) — мексиканський футболіст.
 Крістіан Рамірес (1994) — еквадорський футболіст.
 Луїс Рамірес де Лусена (нар. бл. 1465 — пом. бл. 1530) — іспанський шаховий теоретик.
 Марсело Рамірес (1965) — чилійський футболіст, воротар.
 Мігель Рамірес (1970) — чилійський футболіст.
 Оскар Рамірес (1994) — костариканський футболіст.
 Педро Пабло Рамірес (1884—1962) — самопроголошений президент Аргентини у 1943—1944 роках
 Рамірес Сантуш ду Насіменту (1987) — бразильський футболіст.
 Річард Рамірес (1960—2013) — засуджений американський серійний вбивця латиноамериканського походження. Відомий також як «Нічний мисливець» (англ. Night Stalker).
 Робейсі Рамірес (1993) — кубинський професійний боксер, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Сьєрра Рамірес (1995) — американська акторка та співачка.
 Хеан Рамірес (1977) — венесуельський борець греко-римського стилю.
 Хосе Карлос Рамірес (1992) — американський боксер-професіонал, чемпіон світу за версією WBC (2018 — т.ч.) і за версією WBO (2019 — т.ч.).
 Хосе Луіс Рамірес (1987) — мексиканський боксер-професіонал, чемпіон WBO International (2013).
 Хосе Луїс Рамірес (1935) — доктор філософії (Швеція).
 Хуан де Діос Рамірес Пералес (1969) — мексиканський футболіст, захисник.
 Хуан Рамірес (1990) — домініканський борець вільного стилю.

Див. також 
 Рамірас

Іспанські прізвища